Cheetham ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Cheetham (* 1928), US-amerikanischer Paläontologe
 Alfred Cheetham (1867–1918), englischer Seemann
 Anthony Cheetham (* 1946), britischer Chemiker
 Jason Cheetham (* 1969), englischer Musiker
 Milne Cheetham (1869–1938), britischer Diplomat
 Roy Cheetham (1939–2019), englischer Fußballspieler
 Susie Cheetham (* 1986), britische Triathletin

— geografische Objekte in Antarktika:

 Cheetham-Eiszunge an der Scott-Küste des Viktorialands
 Kap Cheetham an der Oates-Küste des Viktorialands

Siehe auch:

 Cheatham